Anderson Williams Waterman ou Archibald Thomas Waterman, dependendo da fonte, foi um ex-futebolista inglês que jogou no Brasil no início do Século XX, que atuava na posição de goleiro.

Carreira 
Foi um ex-defensor de meta, que brilhou com a camisa tricolor no tetracampeonato carioca (1906-1909). Considerado ídolo tricolor, eternizado no mural que os nomeia na sede do clube em Laranjeiras.

Primeiro gol de goleiro 
No dia 5 de julho de 1908 entrou para a história do futebol brasileiro ao marcar um gol, sendo o primeiro goleiro-artilheiro no Brasil a ter essa façanha.

Títulos 
 Fluminense
 Campeonato Carioca: 4 vezes (1906, 1907, 1908 e 1909).

Ligações externas 
Flu-Curiosidades 
Flu e os Gringos 

Goleiros da Inglaterra
Futebolistas da Inglaterra
Goleiros do Fluminense Football Club
Futebolistas do Fluminense Football Club